Сума — результат операції додавання.
 Сума (напій) — турецький та грецький міцний напій з винограду або родзинок.
 Сума — адміністративний район в місті Кобе.
 Сума — жанр середньовічної філософської літератури, призначений для систематичного викладу теологічних знань за строгою композицією, що охоплювала різні теми.

Див. також 
 Контрольна сума — використовується для перевірки цілісності даних.
 Сума теології

Примітки